La rivière zaï (en  ; en  ou Zäy) est un cours d'eau du Tatarstan, en Russie, et un affluent gauche de la  Kama, donc un sous-affluent de la Volga.
 Le zaï est une technique  agricole utilisée traditionnellement au  Mali, Niger et au Burkina Faso pour aider les eaux de pluies à s'infiltrer dans le sol.